Hiérocles (estoico) — filósofo romano estoico do 

 Hiérocles (cocheiro) — amante do imperador Heliogábalo

 Sosiano Hiérocles — aristocrata e alto funcionário romano do início do 

 Hiérocles (cirurgião) — cirurgião veterinário do 

 Hiérocles de Alexandria — escritor neoplatónico grego morto na primeira metade do 

 Hiérocles (geógrafo) — geógrafo e gramático bizantino do  apenas conhecido pela sua obra Sinecdemo, uma descrição geográfica do Império Bizantino

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história